Gaunt ist der Familienname folgender Personen:
 Ernest Gaunt (1865–1940), australischer Admiral
 Genevieve Gaunt (* 1991), britische Schauspielerin
 Guy Gaunt (1870–1953), australisch-britischer Admiral und Politiker

 Mary Gaunt (1861–1942), australische Schriftstellerin
 Maurice de Gaunt, englischer Adliger und Erbauer von Beverston Castle

Gaunt ist:
 ein historischer Name der Stadt Gent
 eine fiktive Familie aus den Harry-Potter-Romanen, siehe Figuren der Harry-Potter-Romane #Die Gaunts
 Gaunt Rocks, Rifffelsen im Wilhelm-Archipel, Antarktis